Сибсельмаш в сезоне 2013—2014 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2013/2014.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Суперлиге команда «Сибсельмаш» заняла 6-е место, в розыгрыше Кубка России не вышла в плей-офф из группового турнира.
По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Андрей Маслов — набрал 812 очков, на втором месте Денис Потёмин — 271 очко, а на третьем — Роман Макаренко — 185. Лучший бомбардир сезона Андрей Герасимов — 25 мячей.

Хронология событий 
 8 июля — 5 августа 2013 года команда провела в Новосибирске первый учебно-тренировочный сбор.

 5 — 30 августа 2013 года команда проводит в Кемерово второй учебно-тренировочный сбор, где сыграет товарищеские игры: Кузбасс-2 — 5:3 (Исалиев (2), Герасимов, Вшивков, Анисимов), Кузбасс-2 — 5:2 (Логинов (2), Герасимов, Тетерин, Свиридов), Кузбасс — 4:6 (Исалиев (3), Вшивков). 

 21 декабря 2013 года клуб выставил на трансфер трех игроков команды: нападающего Алексея Садовского, полузащитника Федора Миронова (перешёл в «Уральский трубник») и защитника Евгения Свиридова (перешёл в «Старт»).

  25 марта 2014 года По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Марко Херайярви — набрал 687 очков, на втором месте Антон Шевцов — 660 очков, а на третьем — Никита Свиридов — 213.

Трансферная политика

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.

Чемпионат России

1 этап

2 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

31 тур

Движение команды по турам

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Кубок России

Групповой турнир

1 этап 
Команды проводили две игры в день, продолжительность матча 60 минут (два тайма по 30 минут), перерыв между таймами 5 минут. Команды во время перерыва не покидают хоккейное поле, удаление игроков на 3 или 6 минут.

2 этап

Четвертьфинал

Полуфинал

ФИНАЛ

Чемпионский кубок Эдсбюна

Группа А

Матч за 5-е место

Состав с начала сезона 

 Президент клуба — Сергей Гвоздецкий
 Главный тренер — Сергей Лихачёв
 Тренеры — Андрей Кузнецов, Олег Молодцов, Олег Пшеничный

Сибсельмаш — 2 
Резервисты «Сибсельмаша» выступают в группе № 3 Высшей лиги.

Предварительный этап

I этап

II этап

Состав Сибсельмаша-2 

 Главный тренер — Владимир Загуменный

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2013/2014
 Кубок России по хоккею с мячом 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибсельмаш»
Сибсельмаш